

Яблуновське сільське поселення — сільське поселення, Корочанський район, Бєлгородська область
 Яблуновське сільське поселення — сільське поселення, Читинський район, Забайкальський край